

Plaatsen

Rusland 
 Jakovlevka (Belgorod) - dorp in de oblast Belgorod
 Jakovlevka (Kemerovo) - dorp in de oblast Kemerovo
 Jakovlevka (Koergan) - dorp in de oblast Koergan
 Jakovlevka (district Oktjabrski) - dorp in de oblast Koersk
 Jakovlevka (district Pristenski) - dorp in de oblast Koersk
 Jakovlevka (Nizjni Novgorod) - dorp in de oblast Nizjni Novgorod
 Jakovlevka (Omsk) - dorp in de oblast Omsk
 Jakovlevka (Penza) - dorp in de oblast Penza
 Jakovlevka (Perm) - dorp in de kraj Perm
 Jakovlevka (kraj Primorje) - dorp in de kraj Primorje
 Jakovlevka (Saratov) - dorp in de oblast Saratov
 Jakovlevka (Tambov) - dorp in de oblast Tambov
 Jakovlevka (Toela) - dorp in de oblast Toela

Oekraïne 
 Jakovlivka (district Charkivski) - dorp in de oblast Charkov
 Jakovlivka (district Lozivski) - dorp in de oblast Charkov
 Jakovlivka (district Krasnohradski) - dorp in de oblast Charkov
 Jakovlivka (Dnjepropetrovsk) - dorp in de oblast Dnjepropetrovsk
 Jakovlivka (Mykolajiv) - dorp in de oblast Mykolajiv
 Jakovlivka (Odessa) - dorp in de oblast Odessa

Rivier in Rusland 
 Jakovlevka (zijrivier van de Sjoedelka) - zijrivier van de Sjoedelka in het stroomgebied van de Ob